Chanute peut faire référence à :
 Chanute, une ville du Comté de Neosho dans le Kansas ;
 Octave Chanute (1832-1910), un pionnier de l'aviation ;
 Chanute Air Force Base, une base aérienne à Rantoul dans l'Illinois.
 La place Octave-Chanute à Paris